Aglais milberti  — дневная бабочка из рода Aglais, семейства .

Описание 

Размах крыльев 42 — 63 мм. Крылья чёрные с оранжевыми полосами. Ближе к внешнему краю крыла оранжевый фон становится жёлтым. По краю крыльев проходят чёрная кайма.

Ареал 
Северная Америка — в частности Канада и Аляска, а также запад США. Бабочки встречаются на окраинах леса, лесных полянах и лесных дорогах.

Размножение 
В год дает два поколения. Время лёта с мая по октябрь. Самки откладывают до 900 яиц.

Кормовые растения гусениц 
 Крапива двудомная (Urtica dioica)
 Urtica procera

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 Milbert’s Tortoiseshell, Butterflies of Canada

Животные, описанные в 1819 году
Нимфалиды
Насекомые Евразии